Sheep Island kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sheep Island (ö i Storbritannien, Skottland), 
 Fair Isle (ö i Storbritannien), Skottland, Shetlandsöarna, 
 Sheep Island (ö i Storbritannien, Wales), Pembrokeshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar